Ру́сская Поля́на — рабочий посёлок в Омской области России, административный центр Русско-Полянского района и Русско-Полянского городского поселения.

Население —  чел. ().

Основан в 1907 году.

В пгт родился Светецкий, Григорий Григорьевич, Герой Советского Союза

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины. В окрестностях Русской Поляны распространены чернозёмы языковатые южные. Гидрографическая сеть не развита: ближайший крупный водоём — озеро Жарылдыколь расположено в 14 км к северу от посёлка.

Русская Поляна находится в 160 км к югу от Омска, в 20 км от государственной границы с Республикой Казахстан.

 Климат
резко континентальный, со значительными перепадами температур зимой и летом (согласно классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (Dfb)). Многолетняя норма осадков — 344 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 58 мм, наименьшее в марте — 12 мм. Среднегодовая температура — 1,6° С.

История 
Основан в 1907 году. Первые поселенцы были преимущественно выходцами из Херсонской, Орловской и Полтавской губерний. В 1908 году на сходе жителей было решено назвать новый посёлок Русской Поляной (по названию села близ города Черкассы — родине одного из первопоселенцев). Посёлок входил в состав Степановской волости Акмолинской области. В 1921—1928 годах в составе Акмолинской губернии Киргизской АССР. В 1928—1929 годах в составе Степановского района Петропавловского округа Казакской АССР. С 1929 года в составе Павлоградского района Омского округа Сибирского края.

В 1927 году был организован колхоз «Облегчённый труд» (с 1950 года — «Путь Сталина», впоследствии преобразованных в совхоз «Русско-Полянский»). В 1935 году посёлок стал районным центром Русско-Полянского района Омской области. Были построены здания школы, больницы, райкома партии; появились электричество и радио. В 1937 году была организована МТС. В 1950-х село стало своеобразным центром по освоению целины. Активное развитие села в последующие два десятилетия привело к присвоению ему в 1973 году статуса «рабочий посёлок».

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 5922 человек мужчин — 2657, женщин — 3265	(44,9 и 55,1 % соответственно)

 Национальный состав
По данным переписи населения 1939 года: украинцы — 64,7 % или 986 чел., русские — 28,4 % или 433 чел., казахи — 3,9 % или 59 чел.

Известные жители 
 Светецкий, Григорий Григорьевич — Герой Советского Союза
в ноябре 2021 года издана книга "Почетные граждане Русско-Полянского района"

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
К югу от посёлка проходила железнодорожная линия Кзыл-Ту-Иртышское Западно-Сибирской железной дороги (станция Русская Поляна).

До сентября 2020 г. часть автодороги Омск—Русская Поляна проходила по территории Республики Казахстан. Виза для проезда по дороге для иностранцев не требовалась. В сентябре 2020 г. открыта объездная автодорога, проложенная полностью по территории России.

Примечания

Ссылки 
 раб.посёлок 	
 

Посёлки городского типа Омской области
Населённые пункты Русско-Полянского района
Районные центры Омской области